Der Riesenslalom im Ski Alpin der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 20. Februar in Sestriere Colle auf der Piste Sises ausgetragen.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Riesenslalom (Männer)